Ангел Крстев (; 15 декабря 1980, Прага) — бывший чешский хоккеист, защитник. Воспитанник клуба «Славия».

Карьера 
Ангел Крстев начал свою профессиональную карьеру в 1998 году в составе родной пражской «Славии», выступая до этого за молодёжный состав клуба. В следующем году Ангел отправился за океан, где он стал игроком клуба WHL «Летбридж Харрикейнз», несмотря на то, что на драфте Канадской хоккейной лиги он был выбран в 1 раунде под общим 39 номером клубом «Брэндон Уит Кингз». Тем не менее, уже спустя половину сезона Крстев вернулся в «Славию».

Проведя большую часть сезона 2001/02 в аренде в клубе Первой лиги «Хомутов», по окончании того года Ангел подписал контракт с клубом «Били Тигржи», где выступал до 2008 года, дважды став за это время бронзовым призёром чешского первенства. 4 сентября 2008 года Крстев заключил соглашение с клубом «Витковице», в составе которого в сезоне 2008/09 отметился 14 (5+9) набранными очками в 57 проведённых матчах.

Перед началом сезона 2009/10 Ангел перешёл в клуб «Комета Брно», однако был отдан в аренду в нижегородское «Торпедо». Тем не менее, уже 24 декабря того же года Крстев расторг контракт с нижегородцами по обоюдному согласию сторон. За это время Ангел успел набрать 7 (1+6) очков в 21 проведённом матче в КХЛ.

Вернувшись в «Комету», Крстев сыграл за клуб лишь 8 матчей, после чего подписал контракт со шведским «Ферьестадом». 23 июня 2010 года Ангел вновь отправился в Россию, на этот раз в екатеринбургский «Автомобилист». 29 января 2011 года, незадолго до окончания регулярного сезона, контракт между уральцами и Крстевым был расторгнут.

16 мая 2011 года Ангел заключил двухлетнее соглашение с одним из главных соперников своей родной «Славии» — «Спартой». Тем не менее, из-за полученной травмы Крстев сумел принять участие лишь в 21 матче, после чего 3 февраля 2012 года был отдан в аренду до конца сезона в клуб первой чешской лиги «Писек».

Международная 
В составе сборной Чехии Ангел Крстев принимал участие в юниорском чемпионате Европы в 1998 году, на котором чехи стали только четвёртыми, а также чемпионате мира среди молодёжи 2000 года, где он вместе с командой стал обладателем золотых наград, не набрав ни одного очка в 7 проведённых матчах. Также Ангел призывался под знамёна сборной для участия в этапах Еврохоккейтура в сезонах 2007/08 и 2008/09, на которых он отметился 1 (0+1) набранным очком в 23 матчах.

Достижения 
 Чемпион мира среди молодёжи 2000.
 Лучший показатель полезности регулярного турнира и плей-офф первого дивизиона чемпионата Чехии 2002.
 Самый недисциплинированный игрок чемпионата Чехии (2): 2003, 2009.
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии (2): 2005, 2007.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 17 февраля 2012 года

Международная

Ссылки 

 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Примечания 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Славия» Прага
Игроки «Летбридж Харрикейнз»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Комета»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Писек»
Игроки ХК «Литомержице»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой